Helicina (genre) (Helicina Lamarck, 1799), un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Helicinidae
 Helicina (sous-ordre) (Helicina Rafinesque, 1815 ), un sous-ordre de mollusques gastéropodes de l'ordre des Stylommatophora

Homonymie en zoologie
Gastéropode (nom scientifique)
Homonymie de taxons en biologie